Pedro Morales (worstelaar), Puerto Ricaanse professioneel worstelaar.
 Pedro Morales (voetballer), Chileense voetballer.